Palio a Polyceridae család egyik állatneme
 Palio olaszországi, középkori eredetű sportverseny